Синтпанк, також відомий як електропанк, — ф'южн-жанр, що поєднує елементи з електронного року (електронні клавішні / синтезатори) та панк.

Бере свій початок між 1977 і 1984 роками, від панк-музикантів, що поміняли свої гітари на синтезатори.

Примітки 

Панк-рок